

2020

2021

2022

2023

Примечания

Комментарии

Источники 

Матчи сборной Хорватии по футболу